Пажи:
 Пажи, Антуан (1624—1699) — французский церковный историк и монах-францисканец.
 Пажи, Давид Григорьевич (1921—1994) — советский учёный в области химической машиностроения.